Pierre Simon peut désigner :
 Pierre Simon (1640-1710), graveur français ;
 Pierre Simon (1885-1977), ingénieur et résistant français ;
 Pierre Simon (1907-1999), dessinateur français ;
 Pierre Simon (1925-2008), médecin et homme politique français ;
 Pierre Simon, linguiste, docteur de l'INALCO-Paris, spécialiste de l'histoire de langue malgache et du peuplement de Madagascar ;
 Pierre Simon Cristofini (1903-1944), officier des troupes coloniales ;
 Pierre Simon, chanteur belge.

Voir aussi 
 Péter Simon (1991-), coureur cycliste hongrois
 Pierre-Henri Simon
 Pierre-Simon Laplace